Remlingen ist der Name folgender Orte:

 Remlingen (Unterfranken), ein Markt im Landkreis Würzburg, Bayern
 Remlingen (Remlingen-Semmenstedt), ein Ortsteil der Gemeinde Remlingen-Semmenstedt im Landkreis Wolfenbüttel, Niedersachsen

Siehe auch:
 Castell-Remlingen
 Remling
 Remplingen